Satellite – polski zespół muzyczny
 Satellite – album amerykańskiego zespołu P.O.D. z 2001
 Satellite – singiel niemieckiej piosenkarki Leny z 2010